Кіссак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Кіссак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот